Эрнст Густав Кюнерт (; ) — эстонский .

Биография 
Первоначальное образование получил в Петришуле в Ревеле. Затем, с 1902 по 1905 год, он учился в Рижском политехническом институте, а в 1906—1908 годах — в Политехническом университете Дрездена. В 1910—1912 годах Кюнерт работал в частном архитектурном бюро в Киле, а с 1912 года — в Ревеле (с перерывом в 1914—1918 гг.). В 1940 году был вынужден переехать в Познань; в 1941 года мобилизован на обязательную строительную службу: Альфред Розенберг в своём дневнике в конце 1941 года отметил, что «Кюнерт должен стать главой отд[ела] высотного строительства в Эстонии». В 1944 году Кюнерт возглавил строительную администрацию Эстонии; в 1945 году переехал в Любек.

Наиболее активным периодом в творчестве Кюнерта стали 1920-е годы. Наиболее важные из его работ — восстановление и реконструкция ряда зданий в историческом Старом городе Таллина, одно из которых — здание гильдии Св. Олава (улица Пикк, д. 24). Многие из этих зданий рассматриваются как примеры смешения стиля модерн с традиционной архитектурой Эстонии. Большинство зданий, спроектированных Кюнертом, представляют собой небольшие дома. В 1930-х годах его работы приобрели направление функционализма. Особо стоит его работа по составлению планов застройки Меривялья (1924—1925) и Нымме (1926—1927), выполненная совместно с Робертом Натусом.

Был женат дважды.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Пять домов в Эстонии, больше похожих на замки, чем на жилые дома. Стильный дом в Нымме

Выпускники Дрезденского технического университета
Архитекторы Таллина